

Storia 
 San Nicola di Bari – vescovo di Myra nel III secolo, venerato da molte confessioni cristiane, le cui spoglie riposano nella città pugliese
 Nicola da Bari (XIII secolo) – abate e scrittore di età federiciana (abbas Nicolaus Barensis ecclesie dyaconus), autore di un panegirico dedicato a Pier della Vigna

Musica 
 Nicola Di Bari – cantante italiano
 Nicola Di Bari – album di Nicola Di Bari del 1965
 Nicola Di Bari – album di Nicola Di Bari del 1970
 Nicola Di Bari – album di Nicola Di Bari del 1971
 Nicola Di Bari – album di Nicola Di Bari del 1977